MKN – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Malekolon (Papua Nuova Guinea)
 MKN – vecchio codice valutario ISO 4217 del Dinaro macedone fino al 1993 (ora MKD), valuta della Repubblica di Macedonia